Alessandra Sarchi – scrittrice, storica dell'arte e traduttrice italiana
 Gianfranco Sarchi – ex calciatore italiano

Pagine correlate
 Sarchí